Kabarettfestival steht für:

 Leidener Kabarettfestival
 Wiener Kabarettfestival
Siehe auch:
 Till-Preis	
 Das große Kleinkunstfestival
 Oltner Kabarett-Tage	
 Ybbsiade	
 Cameretten	
 Mimuse